Марија Ана Јозефа (1683-1754), позната и као Марија Ана Аустријска () је била аустријска надвојвоткиња и португалска краљица.

Биографија 
Рођена је као Марија Ана Јозефа, 7. септембра 1683. године у Линцу.
Њен отац је био Леополд I, цар Светог римског царства, a мајка његова трећа жена Елеонора фон Пфалц-Нојбург. Имала је десеторо браће и сестара међу којима су Јозеф I и Карло VI, који су били цареви Светог римског царства.

Године 1708. 28. октобра удала се за португалског краља Жоаа V и тиме је постала португалска краљица.
Такође, од тог доба је позната као Марија Ана од Аустрије.

Имала је седморо деце која су рођена између 1711. и 1720. године.

Њен супруг, португалски краљ Жоао V је 1742. доживео мождани удар, након чега је Марија Ана преузела власт.
Након краљеве смрти, 31. јула 1750. престо је преузео њен најстарији син, Жозе I Португалски.

Марија Ана је умрла у својој 70. години, 14. августа 1754. године у Лисабону.

Потомци 
 Марија Барбара (1711—1758)
 Петар (1712—1714)
 Јозеф I (1714-1777)
 Карло (1716—1736)
 Педро III (1717—1786)
 Александар Франц (1718—1728)
 Јозефина (1720—1801)

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1683.
Умрли 1754.
Династија Хабзбург
Краљице Португалије